«Here’s To Never Growing Up» — песня канадской поп-панк исполнительницы Аврил Лавин, выпущенная в качестве первого сингла, к её пятому студийному альбому Avril Lavigne. Сингл был выпущен 9 апреля 2013 года.

8 февраля 2013 через Twitter Лавин сообщила, что Here’s To Never Growing Up будет выпущена, как первый сингл с её пятого студийного альбома. Песня была записана в начале 2013 года на Henson Recording Studios.

Список композиций 
CD
 «Here's to Never Growing Up»
 «Here's to Never Growing Up» (Инструментальная)
Digital download
 «Here's to Never Growing Up» - 3:34

Чарты

Сертификации

Примечания